Medina megye (Ohio)
Medina megye (Texas)